Alte Pinakothek – museo d'arte di Monaco di Baviera
 Neue Pinakothek – museo d'arte di Monaco di Baviera, che copre l'arte del XIX secolo